Hun (religia chińska) – jeden z rodzajów duszy w tradycyjnych religiach Chin
 Hun – miasto w Libii (Al-Dżufra)
 Hun – władca Anglii Wschodniej
 Hun He – rzeka w Mandżurii

Zobacz też 
 Hunowie